Black Christmas puede referirse a:

 Black Christmas, película de 1974.
 Black Christmas, película de 2006.
 Black Christmas, película de 2019.